Prymus – imię męskie pochodzenia łacińskiego
 prymus – urządzenie do gotowania na paliwach ciekłych
 Prymus – amerykańska komedia romantyczna z 1958 roku